Lac du Loup-Cervier peut se référer à:

Hydronymes

Lac du Loup-Cervier, La Tuque (ville), Mauricie, au Québec. .
Lac du Loup-Cervier, Cascades-Malignes (territoire non organisé), MRC La Vallée-de-la-Gatineau, Outaouais (Québec), au Québec. .
Lac du Loup-Cervier, Rivière-Mistassini (territoire non organisé), MRC Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. .
Lac du Loup-Cervier, Notre-Dame-de-Lorette (Municipalité), MRC Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. .
Lac du Loup-Cervier (Mont-Valin), Mont-Valin (territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. .
Lac du Loup-Cervier, Mont-Valin (territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. .
Lac du Loup-Cervier, Lac-Jérôme (territoire non organisé), MRC Minganie, Côte-Nord, au Québec. .